Riala kan syfta på:

 Riala socken – en socken i Uppland
 Riala landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län 1863–1951
 Riala församling – en församling i Uppsala stift
 Riala kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Riala församling
 Riala – en tätort i Norrtälje kommun och kyrkbyn i Riala socken
 Riala distrikt – ett distrikt i Norrtälje kommun och Stockholms län 2016–
 Riala GoIF – en idrottsförening från Riala i Norrtälje kommun

Se även
 Riāla Got